Zengő-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Zengő-barlang, a Kőszáli-átjáró másik neve.
 Zengő-barlang, a Tatár-árki-barlang másik neve.